Гімн Барбадосу прийнятий в 1966 році. Вірші Ірвінга Берджі, музика Ван Роланда Едвардса.

Текст 
In plenty and in time of need
When this fair land was young
Our brave forefathers sowed the seed
From which our pride was sprung
A pride that makes no wanton boast
Of what it has withstood
That binds our hearts from coast to coast
The pride of nationhood

Присп.:
We loyal sons and daughters all
Do hereby make it known
These fields and hills beyond recall
Are now our very own
We write our names on history's page
With expectations great
Strict guardians of our heritage
Firm craftsmen of our fate

The Lord has been the people's guide
For past three hundred years.
With Him still on the people's side
We have no doubts or fears.
Upward and onward we shall go,
Inspired, exulting, free,
And greater will our nation grow
In strength and unity.

(Присп.)

Примітки 

Барбадос
Національні символи Барбадосу
Пісні 1966